Karakter
 Pumukli, mesehős szereplő

Színházi előadás
 Pumukli, a Gárdonyi Géza Színház előadása, a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója, Baráth Zoltán rendezésében.

Mozifilmek
 Pumukli és a kék hajómanó, 1994-ben bemutatott német filmvígjáték, Alfred Deutsch és Horst Schier rendezésében.
 Pumukli – Kaland a cirkuszban, 2003-ban bemutatott német filmvígjáték, Peter Weissflog rendezésében.

Tévéfilmsorozatok
 Pumukli kalandjai, 1982-től 1989-ig futott NSZK–osztrák–magyar televíziós filmvígjáték-sorozat, Ulrich König és Imo Moszkowicz rendezésében.
 Pumukli a tengeren, 1999-ben futott német televíziós filmvígjáték-sorozat, Imo Moszkowicz rendezésében.